Я́трия (Ятри-Я) — река, правый приток Щекурьи в Ханты-Мансийском автономном округе России, протекает по территории в Берёзовского района. Длина реки — 102 км, площадь водосборного бассейна — 3540 км².

Описание 
Образуется слиянием рек Туяхланья (слева) и Сёмъя (справа) на высоте 56 м над уровнем моря. В верховье и низовье течёт преимущественно на северо-восток, в среднем течении — на север. Между деревней Щекурья и селом Саранпауль впадает в Щекурью на высоте 19 м над уровнем моря.

Основные притоки:
 В 26 км от устья, по левому берегу реки впадает река Сёртынья;
 В 33 км от устья, по левому берегу реки впадает река Большая Люлья;
 В 65 км от устья, по правому берегу реки впадает река Янытывтыльма;
 В 77 км от устья, по правому берегу реки впадает река Яныпорсунья;
 В 85 км от устья, по левому берегу реки впадает река Турупя;
 В 88 км от устья, по левому берегу реки впадает река Туръя;
 В 102 км от устья, по левому берегу реки впадает река Туяхланья;
 В 102 км от устья, по правому берегу реки впадает река Сёмъя.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Топографические карты

Примечания 

Притоки Щекурьи
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)